Love, Rosie steht für:
 einen US-Verweistitel von Für immer vielleicht, Roman von Cecelia Ahern (2004)
 den Originaltitel von Love, Rosie – Für immer vielleicht, britisch-deutscher Spielfilm von Christian Ditter (2014)